Megomphix californicus är en snäckart som beskrevs av A. G. Smith 1960. Megomphix californicus ingår i släktet Megomphix och familjen Megomphicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
californicus